Прва лига 1993/94 годов — 3-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 16 команд, чемпионат стартовал 22 августа 1993 года и завершился 12 июня 1994 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
  
 Футбольная ассоциация Словении 

1993/1994
Словения
Словения
Спорт в Словении в 1993 году
Спорт в Словении в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994